Rocco (editora) — editora brasileira de livros
Confeitaria Rocco — prédio histórico de Porto Alegre, Brasil